Plaats in Indonesië
 Lebaksari (Wonorejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Lebaksari (Parakan Salak), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java